Cachay ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Kleindienst-Cachay (* 1946), deutsche Sportpädagogin und Hochschullehrerin
 Erasmo Cachay Mateos (* 1977), peruanischer Schriftsteller
 Klaus Cachay (* 1946), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer